Localidades 
 McGill (Nevada)
 Estação McGill, do metro de Montreal
 Outros usos 
 Universidade McGill

Desambiguações de sobrenomes